Эдвин Джордж «Тед» Дитчберн (24 октября 1921,  — 26 декабря 2005, ) — английский футболист, выступавший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
В юношеском возрасте Тед, сын профессионального боксёра, работал на бумажной фабрике и параллельно выступал за «Нортфлит Юнайтед», после чего в 1937 году стал игроком «Тоттенхэм Хотспур», а спустя два года заключил с клубом профессиональный контракт. Во время Второй мировой войны Дитчберн служил в RAF в качестве инструктора по физическому воспитанию. Дебютировал за клуб в  25 мая 1940 года, в игре против «Челси». В то же время до конца войны выступал за «Абердин», по окончании которой вернулся в «Тоттенхэм». Дебютировал за клуб 31 августа 1946 года в Футбольной лиге игрой с «Бирмингемом», завершившейся победой со счётом 2:1. В период с апреля 1948 по март 1954 годов провёл за клуб 247 матчей, в составе которого стал победителем второго дивизиона сезона 1949/50, а годом позже — чемпионом Англии.

Вратарь одним из первых разработал тактику «короткого броска», которая послужила отправной точкой для стиля «бей-беги», популярного в начале 1950-х годов. Из-за травмы пальца в матче марта 1958 года против «Челси» Тед завершил свою профессиональную карьеру. В общей сложности провёл за клуб 452 встречи во всех турнирах. Следующий сезон Дитчберн начал в качестве играющего тренера любительского клуба «Ромфорд». В 1962 году отказался от своей должности и стал игроком команды, продолжая играть ещё три года, проведя в целом 147 матчей. Новым клубом игрока стал «Брентвуд Таун», где позже Тед завершил свою карьеру футболиста.

Карьера в сборной 
19 февраля 1944 года Дитчберн провёл первый неофициальный матч в составе сборной Англии, за которую то время выступал Фрэнк Свифт и другие игроки, составляющие игроку конкуренцию за место на поле, против сборной Шотландии. Дебютировал за сборную в 1948 году, матчем против Швейцарии. Годом позже сыграл со сборной Швеции. Попал в заявку сборной на чемпионат мира 1950 года, но не сыграл ни одного матча. В 1953 году участвовал в турне по США, где его команда со счётом 6:3 обыграла хозяев турнира. В 1956 году снова получил вызов в сборную, приняв участия в трёх встречах. Кроме того, вратарь играл за вторую сборную Англии (против Нидерландов в мае 1949 и Швейцарии в январе 1950 годов).

Личная жизнь 
После окончания футбольной карьеры Дитчберн основал магазин игрушек, спортивной экипировки в Ромфорде. Позже занимался одним из стартапов. Любил играть в крикет и теннис. Проживал в деревне Уикем-Маркет. Скончался 26 декабря 2005 года в Ромфорде. В его честь была установлена мемориальная доска в нортфлитской школе.

Достижения 
 Тоттенхэм Хотспур
 Чемпион Англии: 1950/51
 Победитель второго дивизиона: 1949/50

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте spursodessey.com
 Статья «The Guardian»
 
 Профиль игрока в зале славы «Тотенхэма»
 Профиль игрока на сайте englandfootballonline.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Футбольные тренеры Англии